Le braiment ou braiement peut désigner le cri :
 d'un âne ; voir braiment (âne)
 d'un manchot (on dit également qu'ils jabotent).